Als Regierung Juncker werden folgende Regierungen des Großherzogtums Luxemburg unter Premier Jean-Claude Juncker bezeichnet:

 Regierung Juncker-Poos, alternativ Juncker I (1995–1999)
 Regierung Juncker-Polfer, alternativ Juncker II (1999–2004)
 Regierung Juncker-Asselborn I, alternativ Juncker III (2004–2009)
 Regierung Juncker-Asselborn II, alternativ Juncker IV (2009–2013)